Die Abkürzung XB ist die Bezeichnung für:

 1982 XB, ein Asteroid vom Amor-Typ, siehe (3757) Anagolay
 Scion xB, ein US-amerikanisches Automodell
 Xbox, eine von Microsoft entwickelte Spielkonsole
 XB-Serie, Serie amerikanischer Versuchsbomber
 XB, eine Abkürzung für ( – Christos Woskrese) "Christus ist auferstanden", den Ostergruß der russisch-orthodoxen Kirche
 Staatszugehörigkeitszeichen für Luftfahrzeuge aus Mexiko

XB als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Griechenland: Chania (nur für Motorräder)
 Großbritannien: EU-Exportfahrzeuge, Monate April und Oktober
 Norwegen: Brekstad in der Provinz Trøndelag
 Slowakei: Behördenkennzeichen (Buchstabengruppe nach dem Bindestrich)

XB